Floris Bakels (1915-2000), Nederlands verzetsstrijder en uitgever
 Floris Bakels (1949), Nederlands jurist en oud-vicepresident van de Hoge Raad